— японский футболист, выступающий в Джей-лиге 2 за клуб «Гамба Осака».

Клубная статистика 
Последнее обновление: 30 августа 2013

Достижения 
 Лига Чемпионов АФК: 2008
 Кубок императора: 2008, 2009
 Кубок Джей-лиги: 2007

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Сересо Осака»
 
 

Футболисты Японии
Игроки ФК «Гамба Осака»
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Игроки ФК «Сересо Осака»